Юстинас Вежялис (, 26 сентября 1988, Электренай, Литовская ССР, СССР) — профессиональный литовский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком электренайской «Энергии» и сборной Литвы.

Карьера 
Родился в 1988 году в Электренае. Хоккейную карьеру начал в 2004 году в своём родном городе за клуб «Энергия», где и выступает до сих пор. Сезон 2019/20 провёл за столичный клуб «Гележинис вилкас».

Международная 
В составе национальной сборной Литвы участник квалификационных турниров на зимние Олимпийские игры 2010, 2014 и 2018, участник юниорских (U18) и молодёжных чемпионатов мира (U20). За главную команду страны выступает с 2007 года, участвовал в чемпионатах мира 2007 (дивизион II), 2008 (дивизион II), 2009 (дивизион I), 2010 (дивизион I), 2011 (дивизион I), 2013 (дивизион I), 2014 (дивизион I), 2015 (дивизион I), турнирах Европейского хоккейного вызова.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Ассоциации хоккея Литвы

Хоккеисты Литвы
Игроки ХК «Энергия» Электренай
Игроки ХК «Гележинис вилкас»
Игроки сборной Литвы по хоккею с шайбой